El término Lemonade puede referirse a:

Lemonade (2012), canción de la cantante rumana Alexandra Stan.
Lemonade (2016), álbum de estudio de la cantante estadounidense Beyoncé.